O termo Gotham pode se referir a: 

 "Gotham" é também o apelido de Nova Iorque, cunhado pelo escritor estadunidense Washington Irving em seus Salmagundi Papers (1807), no conto The Wise Men of Gotham.
 Gotham City, cidade natal do personagem Batman, da DC Comics
 Gotham, série de televisão dos Estados Unidos
 Gotham Knights, futuro jogo para 2022

Desambiguação